Левковцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Левковцы — село в Тульчинском районе Винницкой области.
 Левковцы — село в Волочисском районе Хмельницкой области.